Дивинский сельсовет:

Белоруссия 
 Дивинский сельсовет (Брестская область).

Россия 
 Дивинский сельсовет (Новосибирская область).